Bartholomeus de Vleeschhouwer, ook genoemd Bartholomeus van Tienen of Lanio, een Tiense monnik en kloosterstichter
Lanio (geslacht), een geslacht van zangvogels uit de familie Thraupidae